Дисциплина 50 километара ходање у мушкој конкуренцији на 8. Светском првенству у атлетици 2001. одржана је 4. августа на улицама града са циљем на Комонвелт стадиону у Едмонтону, Канада.

Титулу освојену у Севиљи 1999. није бранио Ивано Бруњети из Италије.

Земље учеснице 
Учествовало је 48 атлетичара из 25 земаља.

 (3)
 (1)
 (2)
 (1)
 (3)

 (2)
 (1)
 (2)
 (3)
 (1)

 (1)
 (3)
2 (2)
 (1)
 (1)

 (3)
 (2)
 (3)
 (2)
 (2)

 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (3)

Рекорди 
Листа рекорда у ходању на 50 километара пре почетка светског првенства 3. августа 2001. године.

Најбољи резултати у 2001. години 
Три најбржа атлетичара 2001. године пре почетка светског првенства (3. августа 2001.) заузимало је следећи пласман на светској ранг листи а који су трчали испод 4:05:00.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Освајачи медаља

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-8)

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 11. августа 2001. године у 08:00 по локалном времену.,

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2001. на сајту WA
 Резултати трке у ходању на 50 км на сајту WA

50 км ходање